La Yesa är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Província de València och regionen Valencia, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. La Yesa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt La Yesa är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om La Yesa. Runt La Yesa är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Alpuente,  km väster om La Yesa. Omgivningarna runt La Yesa är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är maj, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i regionen Valencia